Badejo-ferro é um nome comum dado às seguintes espécies de peixe:
 Mycteroperca bonaci
 Mycteroperca venenosa

Desambiguações de espécies